Antipater (Idumea), gouverneur van Idumea
 Herodes Antipas, tetrarch van Galilea en Perea
 Antipas (heilige), een heilige in het christendom.

 Antipas (Cotabato), een gemeente uit de Filipijnse provincie Cotabato;